E381 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Europese weg 381, een Europese weg
 Arado Ar E.381, een Duits miniatuur-jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog